Минулорічна чемпіонка Кікі Бертенс вирішила цього року грати в Осаці.

Кароліна Мухова виграла свій перший титул турніру WTA, здолавши в фіналі Магду Лінетт, 6–1, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=8
|RD1-team1= Ван Яфань 
|RD1-score1-1=65
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Кароліна Мухова
|RD1-score2-1=77
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Магда Лінетт
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=79
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Катерина Олександрова
|RD1-score4-1=65
|RD1-score4-2=67
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=3
|RD2-team1= Кароліна Мухова|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=6|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Магда Лінетт
|RD2-score2-1=1
|RD2-score2-2=1
|RD2-score2-3=
}}

 Верхня половина 

 Нижня половина 

Кваліфікація
Сіяні

 Відібралися

Щаслива лузерка
  Данка Ковінич'''

Сітка кваліфікація

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Korea Open — Singles
2019 Singles
2019 у південнокорейському спорті